Braham bezeichnet folgende

Personen:

 Henry Braham (* 1965), britischer Kameramann
 John Braham (ursprünglich Abraham, Abram oder Abrahams; 1774–1856), englischer Tenor und Opernsänger 
 Joseph Braham (1909–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Matthew Braham, britischer Philosoph
 Najeh Braham (* 1977), tunesischer Fußballspieler
 Randolph L. Braham (1922–2018), US-amerikanischer Historiker
 Roscoe R. Braham (1921–2017), US-amerikanischer Meteorologe

Orte:

 Braham (Minnesota), Ort im US-Bundesstaat Minnesota